EMUG ist die Abkürzung für:

Europäische Moscheebau und -unterstützungs Gemeinschaft
European MAP Users Group

Abkürzung